Leidig

ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Leidig (1861–1935), deutscher Jurist und Politiker (NLP, DVP)
 Sabine Leidig (* 1961), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Ute Leidig (* 1963), deutsche Sozialpsychologin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Wolfgang Leidig (* 1954), deutscher Politiker (SPD)

steht für
 Leidig (Optiker), 1853 in Nürnberg begründetes Optik-Unternehmen

Siehe auch:
 Leydig